Ла-Барр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Ла-Барр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура